2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioksyna (TCDD) – organiczny związek chemiczny
 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları – Koleje Republiki Tureckiej